Antônio Carlos Gomes, een Braziliaans componist en pianist
 Carlos Gomes (politicus), een Santomees politicus en voormalig Minister van Arbeid
 Carlos Gomes (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul